HAARP — концертний альбом британського рок-гурту Muse, випущений 17 березня 2008 року лейблами Warner Bros. і Helium-3.

Список композиції

Примітки

Посилання 
HAARP на офіційному сайті 

 
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Muse